La théologie de l'alliance dans un perspective protestante.
 La théologie de l'alliance dans une perspective catholique.
 La notion d'alliance dans la Bible.

Homonymie